Наукалпан де Хуарез има више значења:

 Наукалпан де Хуарез
 Наукалпан де Хуарез (Кочоапа ел Гранде), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Наукалпан де Хуарез (Уискилукан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Наукалпан де Хуарез, насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Општина Наукалпан де Хуарез (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику